

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 8 podstawowych 

 Nowa Wola – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Choceń 
 Nowa Wola – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Serniki 
 Nowa Wola – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Rusiec 
 Nowa Wola – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Zelów 
 Nowa Wola – część wsi Wola Bachorska w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Buczek
 Nowa Wola – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Grabów nad Pilicą 
 Nowa Wola – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Lesznowola 
 Nowa Wola – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlińsk 
 Nowa Wola – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Michałowo
także:
 Nowa Wola – część Pabianic
 Miejscowości na Ukrainie
 Nowa Wola – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie starowyżewskim